Lista de Municípios de Angola por população

Municípios de Angola